

Bułgaria 
 Władimirowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Władimirowo – wieś w obwodzie Dobricz
 Władimirowo – wieś w obwodzie Montana

Macedonia Północna 
 Władimirowo – wieś w gminie Berowo

Rosja 
 Władimirowo – wieś w obwodzie kaliningradzkim
 Władimirowo – wieś w rejonie meżewskim
 Władimirowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Władimirowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzki
 Władimirowo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Władimirowo – wieś w kraju Permskim
 Władimirowo – wieś w rejonie susaninskim
 Władimirowo – wieś w Tatarstanie
 Władimirowo – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Władimirowo – wieś w obwodzie wołogodzkim